Рутулы:
 Рутулы — древний народ Италии
 Рутульцы (рутулы) — народ Дагестана